Байсари — село, Єрейментауський район, Акмолинська область, Казахстан
 Байсари — присілок, Кіясовський район, Удмуртія, Росія